Listados abaixo estão as datas e jogos das fases eliminatórias da Zona da Oceania (OFC) da Copa do Mundo FIFA de 1998. Para mais detalhe das eliminatórias, veja o artigo Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1998.

Um total de 10 países participaram da competição. A Zona da Oceania teve 0,5 vaga (de 32) no torneio final.

Houve duas fases de eliminatórias:
Primeira  Rodada: Austrália, Nova Zelândia, Fiji e Polinésia Francesa, os quatro times melhores ranqueados de acordo com a FIFA, avançaram para a Segunda Rodada automaticamente. Os 6 times restantes foram divididos em 2 grupos de 3 times cada, chamados de Grupo da Melanésia e Grupo da Polinésia, baseados em considerações geográficas. Os times se enfrentaram uma vez. O vencedor do Grupo da Melanésia avançou para a segunda rodada. O segundo do Grupo da Melanésia e o vencedor do Grupo da Polinésia avançaram para o Play-off da Primeira Rodada. No Play-off, eles se enfrentaram em jogos de ida e volta. O vencedor avançou à Segunda Rodada.
Segunda Rodada: Os 6 times foram divididos em 2 grupos de 3 times cada. Os 3 times jogaram entre si em jogos de turno e returno. Os vencedores do grupo avançaram para a fase final.
Fase Final: Os 2 times jogaram entre si em jogos de ida e volta. O vencedor avançou para o Play-off intercontinental  AFC / OFC.

Primeira Rodada

Grupo da Melanésia

Papua Nova Guiné avançou para a Segunda Rodada. Ilhas Salomão avançaram para o Play-off da Primeira Rodada.

Grupo da Polinésia

Tonga avançou para o Play-off da Primeira Rodada.

Play-off

Ilhas Salomão avançou para a Segunda Rodada com um placar agregado de 13-0.

Segunda Rodada

Grupo 1

Austrália avançou para a Fase Final.

Grupo 2

Nova Zelândia avançou para a Fase Final.

Fase Final

Austrália avançou para Play-off IntercontinentalAFC / OFC pelo placar agregado de 5-0.

Ver Também
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1998 - América do Sul
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1998 - América do Norte, Central e Caribe
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1998 - África
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1998 - Ásia
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1998 - Europa

Oceania
1998